Владисла́в Григо́рьевич Ге́льзин (; ) — украинский бизнесмен и футбольный деятель, основатель и бывший владелец футбольного клуба «Олимпик» (Донецк). Владелец сети супермаркетов «Пчёлка»

Биография 
Родился и вырос в Донецке. Окончил Донецкий национальный университет, по специальности международная экономика и Донецкий государственный институт здоровья, физического воспитания и спорта Национального университета физического воспитания и спорта Украины, по специальности олимпийский и профессиональный спорт.

Занимается бизнесом в области сельского хозяйства.

Семейное положение 
Женат, воспитывает двух дочерейи сына.

Футбольная деятельность

Карьера функционера 
С 1999 года до 2001 год — вице-президент футбольного клуба «Металлург» (Донецк). Был одним из фактических владельцев команды. Летом 2001 года вместе со своими партнёрами передал клуб Сергею Таруте и его компании «Индустриальный союз Донбасса».

В августе 2001 года был одним из создателей в Донецке благотворительного фонда «Олимпик», в котором занял пост президента. На базе этого фонда, позже, был создан ФК «Олимпик». С момента основания футбольного клуба до 2021 года — его президент.

Игровая карьера 
Воспитанник футбольной школы «Сталевар». Первые тренеры Михаил Косевич и Игорь Ходас. В возрасте 14 лет две недели проучился в академии клуба «Шахтёр» (Донецк). После чего вернулся в районную команду, с которой больших успехов достичь не удалось.

Провёл один матч в Кубке Украины за «Машиностроитель» (Дружковка) 6 августа 2000 года.

Будучи вице-президентом донецкого «Металлурга» тренировался с первой командой, но ни одного матча не сыграл.

В составе «Олимпика» с 2003 года. Впервые вышел на поле 31 июля 2004 года на 65 минуте матча «Молния» (Северодонецк) — «Олимпик» (4:1). Первый гол забил 23 апреля 2007 года в игре против команды «Металлург-2» (2:0).

26 июля 2014 года дебютировал в Премьер-лиге Украины, выйдя на замену на 73 минуте матча «Черноморец» (Одесса) — «Олимпик» (4:0). 28 сентября 2014 г. забил с пенальти гол в кубковом поединке с запорожским Металлургом.

Является обладателем двух рекордов высшей лиги Украины: самый возрастной дебютант и как самый возрастной бомбардир.
Гельзин является самым возрастным футболистом украинской Премьер-лиги. Свой заключительный матч против «Стали» (0:2), который состоялся 8 мая 2016 года, форвард провел в возрасте 42 лет и 253 дней. После окончания этого матча Владислав Гельзин сообщил о завершении карьеры игрока..

Достижения 
 Мастер спорта Украины по футболу
 Победитель Первой лиги Украины: 2013/14
 Победитель Второй лиги Украины: 2010/11

Статистика 
Откорректировано по состоянию на 10 мая 2016 года

Примечания

Ссылки 
 Владислав Гельзин 
 Гельзин: Некоторые команды могут навсегда поменять места своей дислокации 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Машиностроитель» Дружковка
Игроки ФК «Олимпик» Донецк
Депутаты Донецкого областного совета
Выпускники Донецкого национального университета
Выпускники Донецкого института здоровья, физического воспитания и спорта
Футбольные функционеры Украины
ФК «Олимпик» Донецк